Over My Head (Cable Car), een single van The Fray
Over My Head (Fleetwood Mac), een nummer van het album Fleetwood Mac
Over my head (Rafferty), een album van Gerry Rafferty